Veyrat ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Veyrat, französischer Lichtdesigner
 Marc Veyrat (* 1950), französischer Koch